Libčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Libčice nad Vltavou, Stadt im Okres Praha-západ
Libčice, Ortsteil von Dolní Kralovice, Okres Benešov
Libčice, Ortsteil von Nechvalice, Okres Příbram
Libčice, Ortsteil von Nový Knín, Okres Příbram
Libčice, Ortslage von Libčice nad Vltavou, Okres Praha-západ